Stanovnik ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrés Stanovnik (* 1949), argentinischer Geistlicher und Erzbischof von Corrientes
 Janez Stanovnik (1922–2020), jugoslawischer Politiker